Бескудниково:
 Бескудниково — железнодорожная станция Савёловского направления в Москве.
 Бескудниково — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Бескудниково — бывший посёлок, вошедший в состав Москвы.

См. также 
 Бескудниковский район
 Бескудниковская железнодорожная ветка